

Івановське — присілок, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Івановське — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Івановське — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Івановське — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Івановське — село, Красногорський міський округ, Московська область
 Івановське — село, Рильський район, Курська область
 Івановське — село, Свічинський район, Кіровська область
 Івановське — село, Чорноголовський міський округ, Московська область

Див. також 
 Іванівське